Nirvana ():
 Nirvana — рок-группа, игравшая в стиле гранж в 1987—1994 годах. Распалась после смерти вокалиста и гитариста Курта Кобейна.
 Nirvana (британская группа) — группа, играющая в жанре прогрессивный рок с 1967 года.
 Nirvana (альбом) — сборник хитов американской гранж-группы Nirvana.
 Nirvana (альбом Инны) — пятый студийный альбом румынской исполнительницы INNA
 Nirvana (альбом Kazka) — второй студийный альбом украинской группы «KAZKA»
 USS Nirvana — серия американских патрульных кораблей.
 Nirvana (цикадки) — род цикадок из семейства Cicadellidae (Nirvaninae).

См. также 
 Нирвана (значения)